Desa Kalangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 110,72), 
 Desa Kalangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 110,86), 
 Desa Kalangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kalangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar